Il detentore del titolo Rod Laver era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–4 5–7 6–4 6–4 John Newcombe.

Teste di serie

  Rod Laver (campione)
  Tony Roche (semifinali)
  Tom Okker (quarti di finale)
  Ken Rosewall (terzo turno)
  Arthur Ashe (semifinali)
  John Newcombe (finale)
  Clark Graebner (quarti di finale)
  Cliff Drysdale (quarti di finale)

 Roy Emerson (quarto turno) 
 Andrés Gimeno (quarto turno) 
 Fred Stolle (quarto turno) 
 Richard Pancho Gonzales (quarto turno) 
 Raymond Moore (primo turno) 
 Bob Hewitt (primo turno) 
 Dennis Ralston (quarto turno) 
 Stan Smith (quarto turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1969